

Geografia 
 Isola di Ceo – nome italiano di Kea, isola delle Cicladi (Grecia)

Mitologia 
 Ceo – un titano della mitologia greca

Sigle 
 Chief Executive Officer – termine dell'inglese americano equivalente ad amministratore delegato
 Corporate Europe Observatory – organizzazione non-profit che studia le azioni di lobbying all'interno dell'Unione europea

Codici 
 CEO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Waco Kungo (Angola)